Боргоньо () — фамилия испанского происхождения.

 Боргоньо, Хустиниано (1836—1921) — перуанский военный и политический деятель.
 Баррос Боргоньо, Луис (1858—1953) — чилийский политический и государственный деятель.